De Tajik League 1997 was het zesde seizoen van het voetbalkampioenschap van Tadzjikistan (Ligai olii Toçikiston). De competitie is in 1992 opgericht nadat Tadzjikistan onafhankelijk werd na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.

De competitie bestaat uit 13 voetbalclubs en er wordt gevoetbald van het voorjaar tot en met het najaar. Titelhouder van vorige seizoen is Dinamo Doesjanbe.

Stand

Topscorer 

Voetbal in Tadzjikistan